Berhe ist der Familienname folgender Personen:
 Filmon Berhe, eritreischer Fußballspieler
 Frezghi Berhe, eritreischer Fußballspieler